Аспра, чи Аспрон Трахіс — , аспрон («білий»), а також , trachys (неправильна, не гладка), множина аспра трахеа (Aspra trachea) — це назва двох видів монет емітованих спочатку імператором Олексієм I Комніним (1081—1118):

 Перша монета була введена Олексієм I Комніним вартістю 1/3 від Гіперпірона у вигляді скіфато була карбована з Електрума — сплава золота і срібла;
 Інша монета у вигляді скіфато вперше видана імператором із вартістю 1/48 Гіперпірона.

Обидві монети карбувалися до Олексія III Ангела (1195—1203). Знову відновив їх карбування Феодор I Ласкаріс (1206—1222) під ім'ям трахіс і завершено її емісію при Михайлові VIII Палеолозі (1261—1282).

Див. також 
Скіфато

Золоті монети
Монети Візантійської імперії